Людмила Сергеевна Колчанова (, Шарья) — российская легкоатлетка, выступающая в прыжке в длину и в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта.

Спортивная биография 
На Чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2006 в Гётеборге стала победительницей в прыжках в длину.

На Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2007 в Осаке стала серебряным призёром, уступив лишь Татьяне Лебедевой.

Её личным рекордом в прыжке в длину является 7,21 м, в тройном прыжке — 13,38 м.

Примечания

Ссылки 
 
 Л. С. Колчанова на сайте Федерации легкой атлетики России.
 Людмила Колчанова на официальном сайте Лондонских Олимпийских игр 2012 года.

Прыгуны в длину России
Прыгуны тройным России
Заслуженные мастера спорта России
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике